Чжан Шуай — победительница турнира.

Чемпионка прошлого года — Алёна Сотникова — не защищала свой титул.

Посев 

  Чжан Шуай (Титул)
  Наоми Броуди (Четвертьфинал)
  Вероника Кудерметова (Четвертьфинал)
  Полина Монова (Второй раунд)

<li>  Мария Боузкова (Четвертьфинал)
<li>  Тара Мур (Первый раунд)
<li>  Алла Кудрявцева (Первый раунд)
<li>  Варвара Флинк (Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2017